Кияик:
 Кияик — село в Завьяловском районе (Удмуртия).
 Кияик — закрытая железнодорожная платформа Ижевского отделения Горьковской железной дороги в селе Кияик.
 Кияик — река, приток реки Люк (бассейн Камы).

 Большой Кияик — деревня в Завьяловском районе (Удмуртия).
 Малый Кияик — бывшая деревня в Завьяловском районе (Удмуртия; снята с учёта в 1962 году).